Putztechnik steht für:
 die Verarbeitung von Putz (Baustoff)
 Gebißreinigung, siehe Zahnputztechnik